Dalmacia puede hacer referencia a:

 Dalmacia, una región histórica y geográfica que se encuentra en la costa del mar Adriático
 Dalmacia (provincia romana), una provincia de la Antigua Roma en territorio de los Balcanes.
 Dalmacia (thema), una antigua provincia o thema bizantino en la costa oriental del mar Adriático.
 Principado de Dalmacia, un principado croata medieval que fue fundado en la anterior provincia romana de Dalmacia.
 Reino de Dalmacia, una división administrativa (reino) del Imperio austríaco y luego del Imperio austrohúngaro.
 Gobernación de Dalmacia, un territorio anexionado al Reino de Italia durante la Segunda Guerra Mundial.
 Vía Dalmacia, calzada o vía de origen romano en las actuales provincias de Salamanca y Cáceres.